Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2012 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juillet au .

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
Jeux olympiques